ФБУ — акронім кирилицею з літер Ф, Б, У. Може означати:

 Федерація баскетболу України
 Федерація бадмінтону України
 Федерація біатлону України
 Федерація боксу України